Thalattosuchia è il nome dato ad un clade di crocodylomorpha marini vissuti dal Giurassico inferiore al Cretaceo inferiore con una distribuzione geografica piuttosto ampia. Vengono anche a volte indicati come coccodrilli marini anche se effettivamente non fanno parte dei Crocodylia.

Sistematica
Il termine Thalattosuchia, che in greco significa coccodrilli di mare,  fu coniato da Fraas nel 1901.

Alcuni autori avevano considerato i Talattosuchi come un infraordine o sottordine dei "Mesosuchia", ma i Mesosuchi sono un gruppo parafiletico e, come tale, non più utilizzato. Altri ubicano i talattosuchi come un clade dei Mesoeucrocodylia, o li includono tra i Neosuchia.

Attualmente i Talattosuchi sono considerati un sottordine, anche se l'ordine che li contiene non è definito.

Da quando Buffetaut nel 1982 ha dimostrato le caratteristiche condivise delle primitive forme di Metriorhynchidae e Teleosauridae, queste due famiglie sono state incluse nei Thalattosuchia.

Alcuni dei primi membri dei Teleosauridae sono stati scoperti in depositi non marini, il che ha portato a ipotizzare che i Talattosuchi si siano spostati da forme semi-acquatiche di acqua dolce a forme completamente marine. La sistematica del genere Pelagosaurus è un po'  incerta, con differenti tipologie classificate da alcuni come teleosauridi, o come un taxon collaterale del clade Teleosauridae + Metriorhynchidae. Altri considerano il Pelagosaurus come una forma basale di Metriorhynchidae.

Il cladogramma di seguito mostra le varie relazioni filogenetiche tra i vari membri dei talattosuchi (da Young et al., 2012).

Note

Bibliografia 
Fraas, E. (1902). Die Meer-Krocodilier (Thalattosuchia) des oberen Jura unter specieller Berücksichtigung von Dacosaurus und Geosaurus. Paleontographica 49: 1-72.

Collegamenti esterni 
 

Coccodrilli estinti